Trogen bezeichnet 

 Ortschaften:
 in der Schweiz:
 Trogen AR, Gemeinde Trogen im Kanton Appenzell Ausserrhoden
 Trogen NW, ein Weiler auf dem Bürgenstock, Gemeinde Ennetbürgen, Kanton Nidwalden
 ein Maiensäss im Brunnital südlich von Unterschächen, Kanton Uri, siehe Schächental#Brunnital
 in Deutschland:
 Trogen (Oberfranken), Gemeinde Trogen im Landkreis Hof, Bayern
 Trogen (Bad Feilnbach), Ortsteil der Gemeinde Bad Feilnbach, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Trogen (Lommatzsch), Ortsteil der Gemeinde Lommatzsch, Landkreis Meißen, Sachsen
 Obertrogen, Ortsteil der Gemeinde Weiler-Simmerberg, Landkreis Lindau (Bodensee)
 Untertrogen, Ortsteil der Gemeinde Weiler-Simmerberg, Landkreis Lindau (Bodensee)

 Naturschutzgebiet:
 Trogener Moore, im Markte Weiler-Simmerberg im Landkreis Lindau (Bodensee)